Марківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Марківська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Марківська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Марківська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Марківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Марківська сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Марківська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Марківська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Марківська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район
 Марківська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Марківська сільська рада — Сумська область, Білопільський район